Yahi steht für:

 Yahi, Untergruppe der Yana (Volk), einem ehemaligen kalifornischen Indianerstamm

Yahi ist der Familienname folgender Personen:

 Nawal Yahi (* 1991), algerische Leichtathletin